«There You Go» () — дебютный сингл американской певицы Пинк из альбома Can't Take Me Home. Песня достигла пика на #7 в американском Billboard Hot 100, #2 в австралийском ARIA Singles Chart и #6 и UK singles chart.

Песня была написана Pink, Кевином «Шекспир» Бриггсом и Кэнди Беррассом. Он был также продюсирован «Шекспиром». Песня об отношениях Pink, которые закончились, но бывший парень Pink вернулся.

Сингл был также большим хитом в Австралии, и был сертифицирован Платиновым с продажами более 70,000.

Клип 
В клипе бывший парень Pink звонит ей, чтобы пригласить покататься, она неохотно соглашается подцепить его. Pink запрыгивает на мотоцикл и едет прямо на автомобильную стоянку, оглядывая свои бывшие апартаменты и звонит ему по сотовому. Потом она разгоняется, выпрыгивает в последний момент и смотрит, как он летит над крышей и разбивается прямо в окно его квартиры, а потом загорается, и начинается пожар. Потом Pink прыгает в машину нового парня, и показывает средний палец своему бывшему, когда они уезжают.

Список композиций и форматы 
 CD Сингл
 «There You Go» (Альбомная версия) — 3:26
 «There You Go» (Hani Radio Edit) — 3:33
 «There You Go» (Видеоверсия) — 3:47
 «There You Go» (Клип)

 12" Maxi-Single
 «There You Go» (Альбомная Версия) — 3:26
 «There You Go» (Hani Num Club) — 8:27
 «There You Go» (Hani Radio Edit) — 3:33
 «There You Go» (Hani MFF Mix) — 8:39
 «There You Go» (Hani Mix Show Edit) — 5:32

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Пинк
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Песни, написанные Пинк
Дебютные синглы 2000 года